Юма () — песчаная пустыня в Северной Америке, являющаяся западным участком пустыни Сонора. Расположена в районе американо-мексиканской границы в южной части американского штата Аризона и северной части мексиканского штата Нижняя Калифорния.

Географическое положение 
Пустыня находится к югу от реки Хила и к востоку от реки Колорадо на крайнем юго-западе штата Аризона. Юг пустыни, расположенный на границе с Мексикой называют Великой пустыней (, ).

Климат 
Климат Юмы пустынный (по классификации типов кимата Кёппена BWh), с очень жарким летом и тёплой зимой.

Примечания 

Пустыни Мексики
Пустыни Калифорнии
География Нижней Калифорнии